Великі Турівці — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Нижні Турівці — село, громада округу Левіце, Нітранський край.